Centerfield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Centerfield (Kentucky)
 Centerfield (New York)
 Centerfield (Utah)

Weitere Bedeutungen:
 Centerfield, Album des US-amerikanischen Rock-Musikers John Fogerty